Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma Herbert ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Mahut ha fatto coppia con Édouard Roger-Vasselin, ma i due hanno perso al secondo turno contro Philipp Kohlschreiber e Fernando Verdasco.

In finale Jamie Murray e Bruno Soares hanno battuto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Oliver Marach /  Mate Pavić (secondo turno)
  Mike Bryan /  Jack Sock (primo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campioni)

 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale) 
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (finale) 
 Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

Alternate 
  Leonardo Mayer /  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

Wildcard 

  Ryan Harrison /  Nicholas Monroe (secondo turno)

 Mackenzie McDonald /  Daniel Nestor (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2018